NGC 4166 (другие обозначения — UGC 7198, MCG 3-31-68, ZWG 98.96, PGC 38882) — линзообразная галактика (SB0) в созвездии Волос Вероники. Открыта Вильгельмом Темпелем в 1885 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4166
Волосы Вероники (созвездие)
Линзообразные галактики